Тойкинское сельское поселение — административно-территориальные единицы и муниципальные образования в России:

 Тойкинское сельское поселение — в Большесосновском районе Пермского края.
 Тойкинское сельское поселение — в Азнакаевском районе Татарстана.